Dacoderus är ett släkte av skalbaggar. Dacoderus ingår i familjen trädbasbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädbasbaggar
Dacoderus